Keuter ist der Familienname folgender Personen:

 Christina Keuter (* 1988), deutsch-philippinische Fußballspielerin
 Paul Keuter (* 1974), deutscher Fußballfunktionär
 Stefan Keuter (* 1972), deutscher Politiker, MdB (AfD)